Рахман Резаи (; род. 20 февраля 1975, Нур) — иранский футболист, игравший на позиции защитника.

Клубная карьера 
Рахман Резаи был замечен в качестве талантливого футболиста иранским тренером Нассером Хеджази. Резаи выступал за клуб «Зоб Ахан» из Исфахана в течение пяти сезонов. В результате успешной игры на клубном уровне и удачных выступлений за сборную Ирана Рахман Резаи перешёл в итальянскую «Перуджу» в 2001 году за €150,000 евро, а затем в «Мессину».

Рахман Резаи сделал одну из самых успешных карьер азиатского защитника в Европе. В сезоне 2003/2004 он помог «Мессине» добиться выхода в Серию A. В следующем сезоне он провёл наибольшее количество матчей в команде, выходя в 36 матчах чемпионата 2004/05, в котором «Мессина» финишировала в середине таблицы. После 3 удачных сезонов в составе «Мессины» в августе 2006 года Резаи переходит в другой клуб серии А: «Ливорно».

В январе 2006 года Резаи получил итальянское гражданство, женившись на итальянке иранского происхождения Хелии Хашеми.

10 августа 2009 года Резаи подписал одногодичный контракт на сумму в $700 тысяч долларов с катарским клубом «Аль-Ахли». В 2010 он перешёл в «Шахин Бушир», а через полгода — в «Пайкан». 4 июля 2012 года Резаи объявил о завершении карьеры футбольного игрока.

Клубная статистика

Международная карьера 
Рахман Резаи дебютировал в составе сборной Ирана в июле 2001 года в матче против сборной Боснии и Герцеговины. Резаи принимал участие на Кубках Азии по футболу 2004 и 2007 годов.

Резаи попал в состав сборной Ирана на Чемпионат мира 2006 года. Из 3-х матчей Ирана на турнире Резаи провёл без замен и карточек, выходя в стартовом составе, все три: игры группового турнира против сборных Мексики, Португалии и Анголы.

Голы за сборную Ирана

Примечания

Ссылки 
 Рахман Резаи на PersianLeague.com
 Рахман Резаи на TeamMelli.com
 
 

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Персеполис»
Игроки ФК «Зоб Ахан»
Игроки ФК «Рах Ахан»
Игроки ФК «Пайкан»

Игроки ФК «Аль-Ахли» Доха
Игроки ФК «Шахин»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Мессина»
Игроки ФК «Ливорно»
Футбольные тренеры Ирана
Тренеры ФК «Зоб Ахан»